Крю́ков (Крю́кова) — русская фамилия. В списке общерусских фамилий занимает 181 место. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Также — топоним.

Крюков

А 
 Крюков, Адриан Александрович (1849—1908) — русский врач, окулист.
 
 Крюков, Алексей Михайлович (1914—2003) — генерал-полковник, начальник Железнодорожных войск Министерства обороны СССР (1968—1983).
 
 
 Крюков, Артём Анатольевич (род. 1982) — российский хоккеист.

Б 
 Крюков, Борис Александрович (1898—1983) — американский ботаник русского происхождения, специалист по систематике семейств Логаниевые и Луносемянниковые.

В

Г 
 Крюков, Григорий Васильевич (1837—1917) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, командир 19-го армейского корпуса.

Д

Е

И 
 
 Крюков, Игорь Олегович (род. 1989) — российский, киргизский хоккеист. Тренер.

К

Л 
 Крюков, Лев Дмитриевич (1783—1843) — казанский художник.

М

Н

О

П 
 Крюков, Павел Павлович (1906—1974) — Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Крюков, Пётр Васильевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.

С

Ф 
 Крюков, Фёдор Дмитриевич (1870—1920) — русский писатель, деятель Белого движения.
 Крюков, Филипп Яковлевич (1896—1943) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии (1940).

Э 
 Крюков, Элвис (род. 1992) — кипрский футболист.



Населённый пункт

Украина 
Полтавская область
 Крюков — бывший посад, в настоящее время район города Кременчуг.

Россия 
 Воронежская область 
 Крюков — хутор в Ольховатском районе.

Иркутская область
 Крюкова — деревня в Боханском районе.
 Крюкова — деревня в Черемховском районе.

Курганская область
 Крюкова — деревня в Шадринском районе.

 Ростовская область
 Крюков — хутор в Дубовском районе.
 Крюков — хутор в Константиновском районе.
 Крюков — хутор в Тацинском районе.

Разное 
 Крюковы — русский дворянский род.
 Крюков канал — канал в Санкт-Петербурге.
 Крюкова улица — улица в Санкт-Петербурге

См. также

Примечания